Anna Sisková oder Anna Šišková ist der Name folgender Personen:

* Anna Šišková (* 1960), slowakische Schauspielerin
 Anna Sisková (* 2001), tschechische Tennisspielerin